Knopf steht für:
 Knopf, Vorrichtung zum Verschließen hauptsächlich von Kleidung
 Knopf (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 eine spezielle Art von Tasten
 ein Bedienelement einer grafischen Benutzeroberfläche, siehe Schaltfläche
 eine Kugel auf einer Turmspitze, siehe Turmkugel
 ein Diminutiv für Kind

Unternehmen
 Alfred A. Knopf, Inc., Verlags-Unternehmen
 Warenhäuser Knopf, mehrere Kaufhausgruppen, die auf einen gemeinsamen Gründer zurückgehen
 Warenhaus Geschwister Knopf, Kaufhausgruppe aus Karlsruhe
 Warenhaus S. Knopf, Kaufhausgruppe aus Freiburg im Breisgau
 Kneipenbühne, Veranstaltungslokal in Velburg

Siehe auch:

 Knop
 Cnopf